«Миссия ниндзя» () — шведский боевик режиссёра Матса Хельге с Кристофом Кольбергом в главной роли.

Сюжет 
Советский физик-ядерщик Карл Марков изобрёл новый тип ядерного синтеза, который может изменить баланс сил в мире. Каждый хочет первым и единолично получить от него информацию. Сотрудники КГБ убеждают Маркова, что они спасли его с дочерью от похищения в Швеции и закрывают его в своём «убежище». ЦРУ посылает ниндзя в Советский Союз, где «гостят» Марков с дочерью…

В ролях 
 Кристоф Кольберг — Мэйсон
 Ханна Пола — Надя
 Бо Мюнте — Хансен
 Курт Броберг — Марков
 Ганс Розтин — Эйблмен
 Джон Кванц — Джонни
 Сирка Сандер — Натасья
 Марк Дэйвиз — Майк
 Вольф Линдер — Дэниелс
 Матс Хельге — Иван

Производство 
Основная часть съёмок проводилась в шведском городе Лидчёпинге. Первая сцена фильма снималась прямо в офисе съёмочной компании. Крепость с войсками объединённых наций в киноленте — это крепость Фредрикстен, в норвежском Халдене, где был убит Карл XII. Также съёмки проходили в гавани Лидчёпинга и фабрике «Rörstrand China»

Так называемый «Ленинградский университет» в киноленте в действительности является городской больницей Лидчёпинга. Основные сцены поединков происходили в стенах больницы.

Музыка к фильму создавалась на компьютере Atari.

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — март 1984 (премьерный показ)
  — 29 июня 1984
  — сентябрь 1984
  — 27 октября 1984
  — 8 февраля 1985
  — 20 марта 1985

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы Швеции 1984 года
Фильмы-боевики Швеции
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы Великобритании 1984 года